Stahl kan som auktorsförkortning betyda:

 Augustin Stahl
 William Stahl

Robotskapade auktorsförkortningar